Kløvenhøj er betegnelsen for flere forskellige bakker i Danmark:
 Kløvenhøj (Mors), oldtidshøj
 Kløvenhøj (Salling), cirka 53 moh.
 Kløvenhøj (Thy ved Thisted), 50 moh.
 Kløvenhøj (ved Boddum) 41 moh.
 Kløvenhøj (Sjælland) (Kløveshøj), 100 moh.